Epsilon Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Epsilon Island (ö i Australien), Western Australia,

Bermuda 

 Epsilon Island (ö i Bermuda), Warwick, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar